Drei Münzen im Brunnen steht für:
 Drei Münzen im Brunnen (1954), US-amerikanische Filmkomödie von Jean Negulesco
 Drei Münzen im Brunnen, Alternativtitel des US-amerikanischen Fernsehfilms Zeit der Glückseligkeit (1990)